Embarrass Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Embarrass Township (Illinois)
 Embarrass Township (Minnesota)